Владимир Иванович Филиппов: Филиппов, Владимир Иванович (1911—1995) — советский генерал-лейтенант (2 февраля 1963 года), участник Великой Отечественной войны, танкист.
 Филиппов, Владимир Иванович (род. 1955) — генерал-полковник, заместитель министра обороны Российской Федерации (2008—2010).